

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы города Вроцлав с высотой от 50 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 50 метров.

Предложенные к строительству 
В списке перечислены предложенные к строительству здания которые как планируется превысят планку в 50 метров.

Ссылки 
 
 
 

Вроцлав
 
Списки:Вроцлав